

Lokalizacje 
 Kit Carson – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Cheyenne
 hrabstwo Kit Carson (ang. Kit Carson County) – hrabstwo w stanie Kolorado

Osoby 
 Kit Carson – amerykański podróżnik

Zobacz też 
 Kit Carson Peak